In 1986 werd het 66ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 12 februari tot 20 juli. Grêmio werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Finalegroep

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 1986